Александр Фёдорович Пименов (19 января 1933 г.) — советский и российский учёный-металлург, специалист в области прокатного производства, главный прокатчик Министерства чёрной металлургии СССР. Доктор технических наук, профессор. Дважды лауреат Государственной Премии СССР, Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Биография 
Александр Фёдорович Пименов родился 19 января 1933 года. В 1956 г. закончил Московский институт стали и сплавов и начал работу на Магнитогорском металлургическом комбинате старшим вальцовщиком цеха жести. Без отрыва от производства учился в аспирантуре Магнитогорского горно-металлургического института и в 1962 г. защитил кандидатскую диссертацию по производству жести. В 1962 г. становится начальником отдела обработки металлов давлением Липецкой спецлаборатории ЦНИИчермета.

С 1969 по 1975 г. занимал должность главного прокатчика Министерства черной металлургии СССР. В 1973 году защитил докторскую диссертацию. С 1976 по 1985 г. — начальник лаборатории холодного проката Центрального научно-исследовательского института черной металлургии. С 1985 г. переходит на работу в Институт металлургии АН СССР им. А. А. Байкова на должность заведующего лабораторией пластической деформации металлических материалов. В 1992 г. он становится профессором.

Научная и производственная деятельность 
А. Ф. Пименов осуществлял руководство и принимал деятельное участие в разработке и организации производства отечественного листового проката различного назначения. В частности, активно участвовал в разработке технологии и создании оборудования для получения кинескопной стали. Эти материалы легли в основу докторской диссертации, которую он защитил в 1973 г.

Под его руководством защитили диссертации более 30 кандидатов и 3 доктора технических наук. Автор 13 книг и брошюр, около 220 статей и более 200 патентов. В последние годы совмещал научно-производственную деятельность с издательской, был одним из организаторов и главным редактором журнала «Производство проката», первый номер которого вышел в 1998 г.

Признание 
В 1973 г. впервые становится лауреатом Государственной премии СССР, участвуя в разработке технологии и создании оборудования для получения кинескопной стали. Вторую Государственную премию А. Ф. Пименов получил в 1982 г. за разработку технологии и организацию производства высокоточного холоднокатаного листа для офсетной печати. Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Источники 
К юбилею Александра Федоровича Пименова. Прокатное производство, 2013 г., № 1.

Примечания 

Выпускники МИСиСа